’98 Live Meltdown — третий концертный альбом британской хеви-метал-группы Judas Priest, вышедший в 1998 году. Это первый концертный альбом группы с вокалистом Тимом «Ripper» Оуэнсом.

Список композиций

Участники записи 
 Тим «Ripper» Оуэнс — вокал
 Кей Кей Даунинг — гитара
 Гленн Типтон — гитара, бэк-вокал
 Иэн Хилл — бас-гитара
 Скотт Трэвис — ударные

Позиции в хит-парадах

Примечания 

Концертные альбомы Judas Priest
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы 1998 года